Świątynie pod wezwaniem św. Aleksandra Newskiego:

 Cerkiew św. Aleksandra Newskiego w Aleksandrowie Kujawskim
 Kaplica św. Aleksandra Newskiego w Aleksandrowie Kujawskim
 Sobór św. Aleksandra Newskiego w Baku
 Cerkiew św. Aleksandra Newskiego w Baranowiczach
 Cerkiew św. Aleksandra Newskiego w Belgradzie
 Cerkiew św. Aleksandra Newskiego w Benderach
 Kaplica św. Aleksandra Newskiego w Białowieży
 Cerkiew Opieki Matki Bożej i św. Aleksandra Newskiego w Biarritz
 Cerkiew św. Aleksandra Newskiego w Bizercie
 Sobór św. Aleksandra Newskiego w Dyneburgu
 Sobór św. Aleksandra Newskiego w Iżewsku
 Sobór św. Aleksandra Newskiego w Jałcie
 Sobór św. Aleksandra Newskiego w Jegorjewsku
 Sobór św. Aleksandra Newskiego w Jekaterynburgu
 Sobór Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Kaliningradzie
 Sobór św. Aleksandra Newskiego w Kamieńcu Podolskim
 Cerkiew św. Aleksandra Newskiego w Kibartach
 Cerkiew Aleksandra Newskiego w Kijowie
 Sobór św. Aleksandra Newskiego w Kobryniu
 Kaplica Opieki Matki Bożej i św. Aleksandra Newskiego w Koniowie
 Cerkiew św. Aleksandra Newskiego w Kopenhadze
 Cerkiew św. Aleksandra Newskiego i św. Serafina z Sarowa w Liège
 Cerkiew św. Aleksandra Newskiego w Lubartowie
 Sobór św. Aleksandra Newskiego w Łodzi
 Cerkiew św. Aleksandra Newskiego w Mińsku
 Sobór św. Aleksandra Newskiego w Nowosybirsku
 Cerkiew św. Aleksandra Newskiego w Oniksztach (drewniana)
 Cerkiew św. Aleksandra Newskiego w Oniksztach (murowana)
 Sobór św. Aleksandra Newskiego w Paryżu
 Sobór św. Aleksandra Newskiego w Pietrozawodsku
 Cerkiew św. Aleksandra Newskiego w Poczdamie
 Sobór św. Aleksandra Newskiego w Preszowie
 Cerkiew św. Aleksandra Newskiego w Prużanie
 Cerkiew św. Aleksandra Newskiego w Rakiszkach
 Cerkiew św. Aleksandra Newskiego w Rydze
 Ławra Aleksandra Newskiego w Petersburgu
 Sobór św. Aleksandra Newskiego w Sofii
 Cerkiew św. Aleksandra Newskiego w Sokółce
 Cerkiew św. Aleksandra Newskiego w Stāmerienie
 Sobór św. Aleksandra Newskiego w Tallinnie
 Cerkiew św. Aleksandra Newskiego w Tampere
 Cerkiew św. Aleksandra Newskiego w Taszkencie
 Cerkiew św. Aleksandra Newskiego w Użusolach
 Sobór św. Aleksandra Newskiego w Warszawie
 Cerkiew św. Aleksandra Newskiego w Warszawie (Cytadela)
 Cerkiew św. Aleksandra Newskiego w Warszawie (Łazienki Królewskie)
 Cerkiew św. Aleksandra Newskiego w Wilnie
 Kaplica św. Aleksandra Newskiego w Wilnie
 Cerkiew św. Aleksandra Newskiego w Wuhanie

Aleksander, Newski